Django der Bastard ist der Titel von
 Django der Bastard, Alternativtitel des Films Django und die Bande der Bluthunde, 1968
 Django – der Bastard, 1967